

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Potworów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Bardo 
 Potworów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów 
 Potworów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra